Wolfgang Bordel ist der Name folgender Personen:

* Wolfgang Bordel (Fußballspieler) (* 1939), deutscher Fußballspieler
 Wolfgang Bordel (Theaterintendant) (1951–2022), deutscher Theaterintendant